Need for Speed: Undercover — дванадцята гра відеогра серії автосимуляторів Need for Speed, розроблена EA Black Box і видана Electronic Arts в  році.

Відгуки

Примітки

Посилання 
 Official NFS franchise website 

Відеоігри 2008
Ігри для iPhone OS
Ігри для мобільних телефонів
 12
Ігри для Nintendo DS
Ігри для N-Gage service
Ігри для PlayStation 2
Ігри для PlayStation 3
Ігри для PlayStation Portable
Ігри для Wii
Ігри для Windows
Ігри для Xbox 360